Didümosz (Alexandria, Kr. e. 63 – Alexandria, Kr. u. 10 körül) görög grammatikus
 Didümosz (Alexandria, Kr. e. 1. század) görög zenetudós
 Didümosz (Alexandria, Kr. u. 313? – Alexandria, Kr. u. 398?) görög teológus, tanár, egyházi író